HDAC steht für:
 High Definition Audio Codec
 Histon-Deacetylasen, Enzyme
 Human Developmental Anatomy Center, Hauptsammlung am National Museum of Health and Medicine in Silver Spring, Maryland, bei Washington, D.C.
 Hydrogen-Deuterium Absorption Cell Channel-Instrument, siehe Cassini-Huygens

Hdac